Rosa 'Dagmar Hastrup' — сорт роз из класса Гибриды розы Ругоза.

Происхождение 
Не известно.

Обнаружен Кнудом Джулианусом Хаштрупом (Дания, 1914 год).

Биологическое описание 

Диплоид.

Высота куста 45—150 см, ширина 75—185.

Листья тёмно-зелёные, осенью бронзовые.

Цветки простые, чашевидные, светло-розовые.

Лепестков 4—8.

Аромат сильный.

Цветение непрерывное.

Плоды ярко-красные.

В культуре 
Зоны морозостойкости: от 3b (−34.4… −37.2 °C) до более тёплых.

Устойчивость к заболеваниям очень высокая.

Для стимулирования цветения увядшие цветки удаляют.

В средней полосе России не требуют зимнего укрытия.

Болезни и вредители

Ссылки 
 'Dagmar Hastrup' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии
 'Dagmar Hastrup' (Дагмар Хаструп) на сайте Rusroza.ru
  'Dagmar Hastrup' на сайте Dave’s Garden

Литература 
 Heinrich Schultheis: Rosen: die besten Arten und Sorten für den Garten, Ulmer: Stuttgart 1996, ISBN 3-8001-6601-1

Примечания 

Dagmar Hastrup